Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 134-es, továbbá 134A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 134-es busz (Budapest)
 134-es busz (Budapest, ~1965)megszűnt
 134A busz (Budapest, 2009–2011)megszűnt